Oosterbaan ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Arnoldus Oosterbaan (1910–1998), niederländischer mennonitischer Theologe
 Paul Oosterbaan (* 1995), US-amerikanischer Tennisspieler
 Rogier Oosterbaan (* 1978), niederländischer Skirennläufer